Il Gruppo 3 delle qualificazioni al campionato europeo di calcio 1984 ha incluso cinque squadre e vide la vittoria finale della , che precedendo l' di un punto ebbe accesso alla fase finale.

Classifica

Incontri

Classifica marcatori 
5 reti

 Nikos Anastopoulos (1 rig.)
 Tibor Nyilasi

4 reti

 Preben Elkjær
 Allan Simonsen (2 rig.)

3 reti

 Michael Laudrup
 Luther Loide Blissett
 Trevor Francis
 Anthony Stewart Woodcock
 József Póczik

2 reti

 Jesper Olsen
 Glenn Hoddle
 Sammy Lee
 Paul Mariner
 Bryan Robson
 Gyula Hajszán
 Jeannot Reiter

1 rete

 Klaus Berggreen
 Søren Busk
 Allan Hansen (1 rig.)
 Søren Lerby (1 rig.)
 Terry Butcher
 Steve Coppell
 Mark Chamberlain
 Phil Neal
 Peter Withe
 Giōrgos Kōstikos
 Lakis Papaioannou
 Dimitrios Saravakos
 Béla Bodonyi
 Győző Burcsa
 Péter Hannich
 József Kardos
 László Kiss
 Sándor Kiss
 Gábor Pölöskei
 Lázár Szentes
 Marcel Di Domenico
 Théo Malget
 Romain Schreiner

autoreti
 Marcel Bossi (pro )

Collegamenti esterni
1984 UEFA European Championship Standings - Preliminary Round - Group 3 su uefa.com

 Q